Cziráky-kastély (Dénesfa)
Cziráky-kastély (Kenyeri)
Cziráky-kastély (Lovasberény)